Кобья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Кадур. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31126.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 32 км к северо-западу от Тулузы.

На северо-западе коммуны протекает небольшая река Маргесто ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 296 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 171 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 142 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 83,0 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 142 активных жителей работали 130 человек (76 мужчин и 54 женщины), безработных было 12 (2 мужчин и 10 женщин). Среди 29 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна